Dragan Perić, ex atleta serbo
 Hrvoje Perić, cestista croato
 Ratko Perić, vescovo cattolico croato